Le tournoi de tennis de Moselle 2007 s'est déroulé du 1 au 7 octobre à Metz.

Faits marquants 
 Stefan Koubek est disqualifié lors de son match face à Sébastien Grosjean après avoir insulté le superviseur du tournoi à la suite d'un point litigieux.
 Tommy Robredo remporte le tournoi en simple en battant Andy Murray en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Arnaud Clément et Michaël Llodra s'imposent face à Mariusz Fyrstenberg et Marcin Matkowski.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Article connexe 
 Saison 2007 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Moselle 2007
ATP 2007
Tennis en France en 2007
Tennis en octobre 2007